В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Лорі Макніл 7-5, 3-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Зіна Гаррісон (переможниця)
  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (фінал)
  Емі Фрейзер (півфінал)

 Ніколь Брандтке (чвертьфінал)
 Деббі Грем (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф (півфінал)
 Темі Вітлінгер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships